Аэропорт Гоув () — небольшой региональный аэропорт, расположенный на полуострове Гоув в местечке Нуланбей, Северная территория, Австралия.

Авиакомпании и направления

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Аэропорты Северной территории